Чемпіонат Австрії 1927/28 () — 17-й сезон чемпіонату Австрії з футболу. Чемпіоном вдруге став столичний клуб «Адміра».

Турнірна таблиця

Результати

Чемпіони

Бомбардири 
 Антон Шалль («Адміра») — 36
 Фердінанд Весели («Рапід») — 20
  («Слован») — 19
 Фрідріх Гшвайдль («Вієнна») — 18
 Карл Лангер («Флорісдорфер») — 18
 Франц Веселік («Рапід») — 17
 Франц Цізар («Герта») — 17
 Йоганн Хорват («Рапід») — 16
 Йоганн Вальцгофер («Вінер АК») — 16
 Антон Вінднер («Ваккер») — 14

Посилання 
 Чемпіонат Австрії 1927/28 на rsssf 

1928
Австрія
Австрія